«Герой» (, , , ) в составе названия фильмов (кино-, теле-, мульт-) и сериалов